

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Forest Hills – città della Contea di Jackson, Carolina del Nord
Forest Hills – città della Contea di Jefferson, Kentucky
Forest Hills – quartiere di Queens, New York
Forest Hills – borough della Contea di Allegheny, Pennsylvania	
Forest Hills – città della Contea di Davidson, Tennessee

Sport 
Forest Hills Tennis Classic – torneo femminile di tennis

Pagine correlate 
Forest Hill